Nikolai Koslow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Koslow (Biathlet) (* 1983), russischer Biathlet 
 Nikolai Illarionowitsch Koslow (1814–1889), russischer Militärarzt
 Nikolai Ionowitsch Koslow (1928–2007), sowjetischer Skilangläufer 
 Nikolai Iwanowitsch Koslow (* 1957), russischer Psychologe und Schriftsteller 
 Nikolai Nikolajewitsch Koslow (* 1972), russischer Wasserballspieler